Ken Rosewall ha battuto in finale Lew Hoad 4–6 6–2 6–3 6–3.

Teste di serie
 Lew Hoad (finalista)
 Ken Rosewall (campione)
 Ham Richardson (quarti di finale)
 Vic Seixas (semifinali)
 Neale Fraser (semifinali)
 Ashley Cooper (quarti di finale)
 Ulf Schmidt (terzo turno)
 Dick Savitt (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni
Risultati U.S. National Championships 1956 tennisarchives.com

U.S. National Championships 1956